Carracci ist der Familienname folgender Personen:

 Agostino Carracci (1557–1602), italienischer Maler und Kupferstecher, Bruder von Annibale Carracci
 Annibale Carracci (1560–1609), italienischer Maler, Bruder von Agostino Carracci
 Antonio Carracci (1583–1618), italienischer Maler, Neffe von Annibale Carracci
 Francesco Carracci (1595–1622), italienischer Maler und Kupferstecher, Neffe von Annibale Carracci
 Lodovico Carracci (1555–1619), italienischer Maler, Vetter von Annibale und Agostino Carracci